El nombre Judas Iscariot puede referirse a:

Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret.
Judas Iscariot, banda estadounidense de Black metal.